Jan Kacper Heurich, Jan Heurich starszy (1834-1887) – polski architekt, przedstawiciel eklektyzmu; ojciec Jana Fryderyka
 Jan Fryderyk Heurich, Jan Heurich młodszy (1873-1925) – polski architekt, przedstawiciel historyzmu i wczesnego modernizmu; syn Jana Kacpra